Here We Go pode ser:

Álbuns
Here We Go (álbum de US5), 2005
Here We Go!, álbum de Arashi
Here We Go..., álbum de Chantay Savage

Canções
Here We Go (canção de Trina), 2005
Here We Go (canção de May J.), 2006
Here We Go (canção de Moonbaby), 2000
Here We Go (canção de Stat Quo)
Here We Go (canção de 'N Sync)
Here We Go! (canção), canção de 2006 por Missile Innovation
Here We Go (canto de futebol)
Here We Go (canção irlandesa)
Here We Go (canção de Steelers)
"Here We Go", faixa bónus do álbum Run–D.M.C.
"Untitled", muitas vezes referida como "Here We Go", uma canção por Eminem do álbum Recovery.
"Here We Go" (canção de Stakka Bo)

Ver também
Here We Go Again

Desambiguação